Епархия Аливал-Норта () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Аливал-Норт, ЮАР. Епархия Аливал-Норта входит в митрополию Кейптауна. Кафедральным собором епархии Аливал-Норта является церковь Святейшего Сердца Иисуса.

История 
12 июня 1923 года Римский папа Пий XI издал буллу «Quo christiani», которой учредил апостольскую префектуру Гариепа, выделив её из апостольского викариата Мыса Доброй Надежды Восточной провинции (сегодня — Епархия Порт-Элизабета).

9 апреля 1934 года Римский папа Пий XI издал буллу «Libenti animo», которой передал апостольской префектуре Гариепа часть территории миссии sui iuris Квинстауна (сегодня — Епархия Квинстауна).

27 января 1936 года Римский папа Пий XI выпустил буллу «Ad potiorem», которой преобразовал апостольскую префектуру Гариепа в апостольский викариат Аливал-Норта.

11 января 1951 года Римский папа Пий XII издал буллу «Suprema Nobis», которой передал часть территории апостольского викариата Аливал-Норта новой архиепархии Блумфонтейна и одновременно преобразовал апостольский викариат Аливал-Норта в епархию.

24 марта 1923 года епархия Аливал-Норта передала часть своей территории для возведения апостольской префектуры Де-Ара (сегодня — Епархия Де-Ара).

Ординарии епархии 
 епископ Franz Wolfgang Demont S.C.I. (27.07.1923 — 3.02.1944);
 епископ Johannes Baptist Lück S.C.I. (13.03.1947 — 17.12.1973);
 епископ Everardus Antonius M. Baaij S.C.I. (17.12.1973 — 30.10.1981);
 епископ Fritz Lobinger (18.11.1987 — 29.04.2004);
 епископ Michael Wüstenberg (19.12.2007 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
  Бреве Quo christiani, AAS 15 (1923), стр. 493 
  Булла Libenti animo, AAS 27 (1935), стр. 253 
  Булла Ad potiorem, AAS 28 (1936), стр. 264 
  Булла Suprema Nobis, AAS 43 (1951), стр. 257

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Южно-Африканской Республики